Horváth Margit (1910–?) erdélyi magyar koreográfus, tánctudományi szakíró
 Horváth Margit (1912–1991) táncosnő, balettmester, koreográfus
 Horváth Margit (1929) vitorlázó
 Horváth Margit (1954) tornász
 Horváth Margit (1967) színművész